Mužská dvouhra Sydney International 2018 probíhala v úvodní polovině ledna 2018. Do singlové soutěže sydneyského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl lucemburský tenista Gilles Müller, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Francouz Benoît Paire.

Vítězem se stal 21letý ruský kvalifikant a 84. hráč žebříčku Daniil Medveděv, jenž ve finále zdolal 18letého Australana Alexe de Minaura, figurujícího na 134. pozici, po třísetovém průběhu 1–6, 6–4 a 7–5. Na okruhu ATP Tour si připsal premiérové turnajové vítězství, když v debutovém finále na Aircel Chennai Open 2017 neuspěl.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Sydney International 2018